Grimoald de Bénévent peut faire référence à :
 Grimoald  de Bénévent (610-671), duc de Bénévent et roi des Lombards ;
 Grimoald II de Bénévent (?-689), duc lombard de Bénévent ;
 Grimoald III de Bénévent (758-806), duc et prince lombard de Bénévent ;
 Grimoald IV de Bénévent (?-817), prince lombard de Bénévent.